Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 2003/2004 прошло с 22 ноября 2003 по 6 марта 2004 года. 38 команд были разделены на пять групп.

Первая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Вторая группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результаты матчей «Универсал» (Саратов) − «Черемшан» (Димитровград),  ЦСК ВВС (Самара) − «Черемшан» (Димитровград), «Старт»-2 (Нижний Новгород) − «Волга»-2 (Ульяновск) и «Волга»-2 (Ульяновск) − «Симбирск-УЗТС» (Ульяновск) уточнены по газете "Спорт-Экспресс" (отмечены *). Так же показатели забитых и пропущенных мячей для команды «Универсал» (Саратов) несколько отличаются от приведенных в ЭХсМ.

Третья группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Четвертая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Пятая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Финал
В финале, прошедшем в Усть-Илимске со 29 февраля по 7 марта 2004 года должны были участвоваь по две лучшие команды из первой, второй и четвертой групп и победители третьей и пятой групп. Однако команды «Черемшан» (Димитровград), «Знамя» (Воткинск) и «Надежда» (Биробиджан) отказались от участия в турнире. Право выступать в высшей лиге  завоевал «Лесохимик» (Усть-Илимск).

 «Лесохимик» (Усть-Илимск) (20 игроков): Иван Шаповалов (26), А. Павлецов (20) — С. Бессонов (26; 26), Виктор Глазунов (26; 22), Д. Карпенко (26; 1), Максим Комаров (26; 0), Алексей Москвитин (26; 19), Вадим Поркулевич (26; 6), Евгений Рыльков (26; 10), Игорь Савинков (26; 49), Роман Сироткин (22; 2), Роман Ташкинов (26; 27), А. Казанков (25; 7), Алексей Бочкарев (22; 18), И. Власов (22; 1), А. Мартынюк (22; 3), Д. Березанский (21; 0), Вализ Шамсутдинов (18; 0), Олег Чикайда (16; 5), П. Некрасов (4; 1). Играющий главный тренер − А. А. Бочкарев.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2003/2004

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 
 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
2003 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2003 году
2004 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2004 году